Bouxwiller (Alto Reno)
 Bouxwiller (Baixo Reno)